Ez a Tom és Jerry vidám kalandjai című rajzfilmsorozat epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

1. évad

 A Tom és Jerry vidám kalandjai epizódjainak listája a BCDB oldalán
 A Tom és Jerry vidám kalandjai epizódjainak listája  a TV.com oldalán
 

Vidam kalandjai epizod
Televíziós sorozatok epizódlistái